Принццесс (, настоящее имя — Сара Першинг (); ) — американская порноактриса, снимающаяся в лесбийском порно.

Биография 
Сара Першинг выросла в семье миссионеров — адвентистов седьмого дня. В 6 лет семья переехала в Белиз. К 18 годам Сара вернулась в США, поселившись в Джэксонвилле, Флорида.

Карьера 
Начиная с 2004 года Принццесс снялась в 303 порнофильмах. В октябре 2004 года стала «Киской месяца» журнала «Penthouse».

Личная жизнь 
Сара — открытая лесбиянка и с 2011 года обручена со своей партнёршей по съёмкам Индией Саммер.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Penthouse Pets
Члены Зала славы NightMoves
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats